Het International Committee of Silent Chess of ICSC werd opgericht in 1949 in Kopenhagen en is een onderbond van de FIDE. De bond bestaat uit vrijwilligers en ze verzorgt de kampioenschappen en andere wedstrijden van dove schakers en schaaksters. 

Van 15 juli tot 4 augustus 2004 werden in Malente (Duitsland) het wereldkampioenschap voor doven verspeeld.
De Bulgaar Georgiev Veselin eindigde met 9 uit 11 op de eerste plaats, de Italiaan Duilio Collutiis werd tweede met 9 punten, terwijl de Rus Sergey Salov met 7 uit 11 derde werd

Schaakbond
Dovenwereld
Organisatie voor gehandicaptensport
Mondiale sportbond